Označení USS Tarawa nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Tarawa (CV-40), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1945–1960
 USS Tarawa (LHA-1), vrtulníková výsadková loď sloužící v letech 1976–2009, vedoucí loď své třídy